Miejscowości w USA:
 Kearney – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Kearney – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Kearney (ang. Kearney Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Kearney (ang. Kearney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kearney (ang. Kearney County) – w stanie Nebraska

Miejscowości w Kanadzie:
 Kearney w Ontario